Melkweg (sterrenstelsel), het sterrenstelsel waarin de Aarde zich bevindt
Synoniem voor Sterrenstelsel
Melkweg (Amsterdam), theater, poppodium en filmhuis in Amsterdam-Centrum
Melkweg (straat in Amsterdam), straat in Amsterdam-Noord, vernoemd naar het sterrenstelsel
 Melkwegbrug, langzaamverkeersbrug in Purmerend